Zsigmond () est un prénom hongrois masculin.

Étymologie 
Le mot serait l'adaptation en magyar de "Sigismond".
Sigismond est un prénom masculin devenu assez rare. Ce prénom dériverait du haut-allemand Sigu ou Sieg (Victoire) et Munt (protection des mineurs) ou Mund (la bouche). 

Il a été initialement donné en l'honneur du roi des Burgondes, Saint Sigismond.

Équivalents 
 Sigismond
 Sigmund, Žiga, Zikmund

Personnalités portant ce prénom

Voir aussi 
 
 

Prénom hongrois
Prénom masculin